Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1926 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegte Jean Borotra, der sich im Finale gegen Howard Kinsey in drei Sätzen durchsetzen konnte.

Turnierplan

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0-00-711707-9, S. 296.

Herreneinzel
1926